Са́ка () — деревня в волости Тойла уезда Ида-Вирумаа, Эстония.   

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Кохтла (упразднена).

География 
Расположена на берегу Финского залива, на расстоянии 2 километров к северу от города Кохтла-Ярве. Расстояние до уездного центра — города Йыхви — 12 километров, до волостного центра — посёлка Тойла — 16 километров. Высота над уровнем моря — 57 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 116 человек, из них 97 (83,6 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Сака:

История 
Сака впервые упомянута в Датской поземельной книге 1241 года как деревня по названием Satzæ размером в 20 сох. В письменных источниках 1523 года упоминается Szacke, 1583 года — Grodt-Sacke, 1732 года — Sakka (мыза), 1796 года — Sackhof (мыза), Gr. Sack (деревня).

В 1587 году деревня Сака была поделена на две части: Суур-Сака (с эст. «Большая Сака») и Пеэн-Сака («Тонкая Сака») или Тага-Сака («Задняя Сака»). Рядом с Суур-Сака в середине XVII века была основана мыза Сакгоф (Сака, , ), Пеэн-Сака позже получила название Онтика-Сака (Ontika-Saka).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, мыза обозначена как мз. Сакгофъ.

В советское время, с 1945 года, относилась к Сакаскому сельсовету, с 1950 года — к Кохтласкому сельсовету.

С деревней Сака в 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, были объединены возникшее после земельной реформы 1919 года вокруг мызы Сака поселение, деревня Колга-Сака или Колккюла (в 1920 году упоминается как Kolga, в 1922 году как Kolga-Saka) и деревня Сутерма (Suterma, также Suttermu).

На территории деревни были случайно найдены различные древние украшения, в их числе единственная в своём роде в Эстонии бронзовая бляха, земля происхождения которой — Поволжье.

Инфраструктура 
В деревне есть Народный дом. На территории бывшей мызы Сака работает отель Saka Cliff Hotel&Spa.

Достопримечательности 

 Мыза Сакгоф (Сака)
Главное здание мызы в стиле неоренессанса построено в 1862—1864 годах. После Второй мировой войны господский дом мызы использовался военными, а также для нужд пионерского лагеря. Затем стоял бесхозным. В 1980-х годах здания мызы использовала советская пограничная служба. В 2002 году мыза отошла в частную собственность, в 2010 году была завершена реставрация мызного комплекса, и теперь там работает отель. В Государственный регистр памятников культуры Эстонии внесено главное здание мызы, мызный парк и 6 других объектов мызного комплекса (дом управляющего, маслобойня и др.).
 Глинт Сака—Онтика—Тойла
Недалеко от мызы Сака, у моря, находится крутой обрыв, который простирается на восток — к деревне Онтика и посёлку Тойла. Это самый высокий фрагмент Северо-Эстонского глинта (части Балтийско-Ладожского глинта), занимающий 965 гектаров и взятый под охрану государства. Относится к природному парку Онтика. Утёс пятидесятиметровой высоты является самым величественный типом пейзажа в Эстонии. Своеобразен и лиственный лес, растущий на делювиальных отложениях.
 Каскад Сака
Находится на землях бывшей мызы Сака. Берёт начало в маленьком болоте и стекает с уступа высотой 47,5 метра.
 Каскад Карьяору
Находится на восточной границе деревни. Вода падает с высоты 52 метра.

Происхождение топонима 
По мнению историка  название деревни произошло от древнего эстонского личного имени. Языковед , который считает этот вариант возможным, в качестве другого примера приводит слово sakk : saku («пучок», «клок»), а также сравнивает с топонимом Сакала.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 О мызе Сака. Сайт отеля Saka Cliff Hotel & Spa 

Населённые пункты Эстонии
Ида-Вирумаа